Die Pferdeprofis ist eine deutsche Doku-Soap, die seit 2012 produziert wird und anfangs über die Pferdetrainer Bernd Hackl und Sandra Schneider dreht. Später wurde Sandra Schneider durch Katja Schnabel ersetzt.

Konzept 
Die zwei Pferdetrainer Bernd Hackl und Sandra Schneider, später Katja Schnabel, kümmern sich in jeder Folge um  zwei Problempferde, die ihren Besitzern Sorgen machen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Sendung wird seit 2012 in Deutschland produziert und auf VOX ausgestrahlt. Die Erstausstrahlung erfolgte am 11. Februar 2012 als eine Pilotfolge. Eine weitere Pilotfolge erfolgte am 18. Februar 2012. Offiziell startete die Sendung am 22. September 2012.

Episodenliste

Pilotfolgen

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Weblinks 
 

Doku-Soap
Fernsehsendung (Deutschland)
Fernsehsendung der 2010er Jahre
Pferd im Film